Бачо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бачо, Ондржей (род. 1996) — чешский футболист, защитник клуба «Фастав».
 Бачо, Петер (1928—2009) — венгерский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и педагог.
 Бачо, Янош (1919—1960) — венгерский журналист и писатель.

См. также 
 Ба Чо — бирманский политический, государственный и профсоюзный деятель.